Pancoran Mas (plaats), een plaats in Indonesië
Pancoran Mas (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing